Newton Silva (Fortaleza, novembro de 1960) é chargista, jornalista e ilustrador brasileiro. 

Começou a ilustrar a seção de quadrinhos do antigo jornal Tribuna do Ceará em 1985. Em 1988  passou a colaborar no jornal Diário do Nordeste.  A tira Jujumento, o jumento elemental, foi premiada como primeiro colocado no 1º Festival Nacional de Cinema de Animação, Quadrinhos e Games da região serrana do Rio de Janeiro.   

Com o conto A Crônica do Abuso foi um dos agraciados para a coletânea de contos do PRÊMIO DE LITERATURA UNIFOR, edição de 2007. 

Com o conto Os encantos de Dona Orlanda foi um dos agraciados para a coletânea de contos do PRÊMIO DE LITERATURA UNIFOR, edição de 2013. 

Poema escrito em 1987, Navios Abstratos foi agraciado no ano de 2015 como Primeiro Colocado no XIII Concurso “Fritz Teixeira de Salles” de Poesia, da Fundação Cultural “Pascoal Andreta”, na cidade de Monte Sião – MG 

Poema Ponte dos Ingleses foi agraciado no ano de 2018 no XX Prêmio Ideal Clube de Literatura

Ligações externas

 
Recanto das Letras
Blog de Letras

Desenhistas do Ceará
Cartunistas do Brasil
Naturais de Fortaleza